Smarty — компилирующий обработчик шаблонов для PHP, один из инструментов, позволяющих отделить прикладную логику и данные от представления в духе концепции Model-view-controller.

Язык шаблонов Smarty расширяет  HTML smarty-тегами, встраиваемыми в документ. Эти теги могут представлять собой PHP-переменные (возможно, снабжённые модификаторами, напр. {$variable|nl2br}), функции или базовые конструкции структурного программирования, такие как {if …} … {else} … {/if}.

Одно из предназначений Smarty — это отделение логики приложения от представления. Шаблоны, тем не менее, могут содержать в себе логику, но это должна быть логика представления данных. Она должна решать такие задачи, как подключение других шаблонов, чередующаяся окраска строчек в таблице, приведение букв к верхнему регистру, циклический проход по массиву для его отображения и т. п. Сама по себе библиотека Smarty не принуждает разделять логику приложения и представление — корректная дисциплина использования веб-шаблонов остаётся задачей разработчика.

Smarty — первая шаблонная библиотека, использующая механизм кэширования байт-кода.

Возможности 
Smarty позволяет:
 Создавать пользовательские функции и модификаторы.
 Использовать настраиваемые разделители тегов шаблона: {}, ,  и т. д.
 Возможность включения PHP-кода прямо в шаблон.
 Пользовательские функции кэширования.
 Использование компонентной архитектуры.

Для упрощения создания масштабируемых веб-приложений в Smarty встроен механизм кэширования.

Механизм действия 
Smarty читает файлы шаблонов и создаёт PHP-код на их основе. Код создаётся один раз и потом только выполняется, поэтому нет необходимости обрабатывать файл шаблона для каждого запроса и каждый шаблон может пользоваться всеми преимуществами расширений PHP для кэширования байт-кода, таких как eAccelerator или PHP Accelerator. Smarty стал, вероятно, первой шаблонной библиотекой, использовавшей такой механизм. Позднее появилось множество аналогов, использующих как smarty-подобный синтаксис шаблонов (вроде Twig или Quicky), так и другие подходы к синтаксису шаблонов.

Компиляция шаблонов позволяет достичь производительности, сравнимой с производительностью PHP-шаблонов, написанных вручную. 
Конструкции if/elseif/else/endif передаются обработчику PHP, так что синтаксис выражения {if …} может быть настолько простым или сложным, насколько это требуется. Возможно неограниченное вложение секций, условий и т. д.

Пример кода 
HTML-страница с тегами Smarty: 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
   <title>{$title_text}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>

<body> {* Комментарий, которого не будет в HTML коде *}

<p>{$body_text}</p>

</body><!-- Комментарий, который будет в HTML коде -->
</html>

Логика работы в PHP-скрипте ниже:
define('SMARTY_DIR', 'smarty-2.6.22/' );
require_once(SMARTY_DIR . 'Smarty.class.php');

$smarty = new Smarty();
$smarty->template_dir = './templates/';
$smarty->compile_dir = './templates/compile/';
$smarty->cache_dir = './templates/cache/';
$smarty->caching = false;
$smarty->error_reporting = E_ALL; // LEAVE E_ALL DURING DEVELOPMENT
$smarty->debugging = true;

$smarty->assign('title_text', 'TITLE: Пример использования Smarty ...');
$smarty->assign('body_text', 'BODY: Это текст, выведенный ф-цией assign()');

$smarty->display('index.tpl');

Критика 
Smarty (и основанные на подобном подходе библиотеки) обычно критикуют с двух направлений. Сторонники использования в качестве языка шаблонов подмножества PHP считают, что поскольку «он, в основном, предоставляет интерфейс к PHP с использованием нового синтаксиса» и поэтому не дает особых преимуществ. Сторонники же XSLT находят, что Smarty оставляет слишком широкий простор для смешения логики и представления, что значительно затрудняет редактирование smarty-шаблонов сторонними разработчиками и их повторное использование..

Аналоги 
Начиная с 2008 года доступен последователь синтаксиса Smarty, шаблонизатор Quicky основной отличительной особенностью которого является иной подход к реализации разбора шаблонов (который по заверениям автора существенно быстрее работает) и расширение уже привычного многим синтаксиса: поддержка хелперов (функций, объявленных прямо в шаблоне), наличие «магических» констант циклов, упрощенный синтаксис присвоения значений переменных без использования {math}, компилируемые управляющие конструкции.

Интересным развитием идей Smarty является библиотека Twig, которую развивает и поддерживает Fabien Potencier, ведущий разработчик и идеолог Symfony.

Smarty-подобный синтаксис имеют также такие обработчики шаблонов, как Dwoo или обработчик, встроенный в .

До 2007 года также развивался «облегчённый» форк Smarty — Template Lite (в первых версиях Smarty Light).

В 2013 году вышел первый релиз шаблонизатора Fenom, поддерживающий Smarty-подобный синтаксис. Отличительной чертой шаблонизатора является разбор шаблонов, который происходит без использования регулярных выражений, а базируется на встроенном токенайзере, что делает разбор шаблонов быстрым, а сам шаблонизатор легким.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт разработчиков Smarty 
 Документация в разных форматах, на разных языках 
 Документация по второй версии на русском языке
 Проект Quicky

PHP
Шаблонные системы